Opa steht für:

 Großvater, siehe Großeltern
 einen älteren Mann 
 Sänger Guido Scholz der Band Kapelle Petra
 Opa (Lolotoe), Ort und Suco in Osttimor, Verwaltungsamt Lolotoe
 Programmiersprache speziell für Cloud-Anwendungen
 eine japanische Textil-Kaufhauskette (siehe OPA (Kaufhauskette))
 Toyota Opa, ein Automodell

Opa steht als Abkürzung für:

 Okuläre Pulsamplitude, zur Unterscheidung verschiedener Glaukomformen
 ortho-Phthaldialdehyd, Substanz zum Markieren von Aminosäuren

OPA steht als Abkürzung für:

 Oberprüfungsamt für das technische Referendariat, war bis zum 31. August 2008 eine Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung und ist seitdem eine Sonderstelle beim Ministerium, vorheriger Standort Frankfurt, jetzt Bonn
 offenporigen Asphalt, siehe Asphalt#Offenporiger Asphalt, auch als Drainasphalt (teilweise auch Dränasphalt), Flüsterasphalt bzw. Flüsterbelag oder lärmoptimierter Asphalt bezeichnet
 Office Product Activation, ein Verfahren der Software-Lizenzierung, siehe Produktaktivierung
 Optical parametric amplifier, siehe optisch parametrischer Verstärker
 Optionally Piloted Aircraft, siehe Unbemanntes Luftfahrzeug
 Organisation des fédérations de ski des pays alpins, siehe Organisation der Alpenländer-Skiverbände, Nachwuchsverband der Fédération Internationale de Ski
 Objekt Planetarer Ausmaße

Siehe auch:

OPA